В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Ираке значится 6 наименований, что составляет около  от общего числа ( на  год). 5 объектов включены по культурным критериям и 1 — по смешанным критериям. Кроме этого, 11 объектов на территории Ирака находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Ирак принял Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 5 марта 1974 года. Руины Хатры и Нимруда были уничтожены боевиками ИГИЛ в марте 2015 года.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Географическое расположение объектов 

</center>

Кандидаты в список 
В таблице объекты расположены в порядке их добавления в предварительный список. В данном списке указаны объекты, предложенные правительством Ирака в качестве кандидатов на занесение в список всемирного наследия.

Географическое расположение объектов 

</center>

Примечания 

 Комментарии

Ссылки 

 

Ирак